|-
| 65301 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65302 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65303 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65304 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65305 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65306 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65307 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65308 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65309 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65310 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65311 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65312 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65313 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65314 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65315 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65316 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65317 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65318 - || || 11 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65319 - || || 7 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65320 - || || 8 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65321 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65322 - || 2002 KS || 16 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65323 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65324 - || || 5 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65325 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65326 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65327 - || || 6 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65328 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65329 - || || 8 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65330 - || || 5 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65331 - || || 9 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65332 - || || 4 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65333 - || || 10 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65334 - || || 10 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65335 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65336 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65337 - || || 17 de juny, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65338 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65339 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65340 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65341 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65342 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65343 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65344 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65345 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65346 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65347 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65348 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65349 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65350 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65351 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65352 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65353 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65354 - || || 15 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65355 - || || 14 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65356 - || || 5 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65357 Antoniucci || || 12 de juliol, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 65358 - || 2002 OS || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65359 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65360 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65361 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65362 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65363 Ruthanna || || 7 d'agost, 2002 || Needville || J. Dellinger
|-
| 65364 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65365 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65366 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65367 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65368 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65369 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65370 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65371 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65372 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65373 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65374 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65375 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65376 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65377 - || || 12 d'agost, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 65378 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65379 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65380 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65381 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65382 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65383 - || || 15 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65384 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65385 - || 2002 QW || 16 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65386 - || || 20 d'agost, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 65387 - || || 30 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65388 - || || 30 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65389 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65390 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65391 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65392 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65393 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65394 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65395 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65396 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65397 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65398 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65399 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65400 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5